Equality Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Equality Township (Illinois)
 Equality Township (Minnesota)
 Equality Township (Missouri)
 Equality Township (North Dakota)